Preisler může být:

příjmení
 Axel Preisler (1871–1930), dánský architekt
 František Preisler ml. (1973–2007), český dirigent, operní zpěvák a varhaník
 Horst Preisler (1935–2022), německý maratonec
 Jan Preisler (1872–1918), český malíř a vysokoškolský profesor.
 Jan Preisler (kněz) († 1995), římskokatolický farář
 Jan Preisler (vědec) (1969), český analytický chemik
 Juliane Preisler (* 1959), dánská básnířka a spisovatelka
 Preislerovi (skláři), sklářský rod
 Steve Preisler, americký chemik

geografie
 Preislerův kopec

Související články 
 Preisner
 Preissler